Литви́нова — женская форма русской фамилии ; также топоним.

 Фамилия 
 Литвинова, Айви Вальтеровна (1889—1977) — английская и русская писательница и переводчик.
 
 Литвинова, Валентина Алексеевна (род. 1932) — советская актриса театра и кино.
 Литвинова, Галина Ильинична (1931—1992) — советский и российский учёный, правозащитник, публицист и общественный деятель.
 Литвинова, Екатерина (род. 1984) — победительница конкурса красоты Мисс Беларусь.
 Литвинова, Елизавета Фёдоровна (1845—1919) — русский математик.
 Литвинова, Ирина Петровна (род. 10 апреля 1954) — русский и советский латвийский журналист и редактор, собственный корреспондент газеты «Известия» по Латвийской ССР, редактор портала Baltnews.lv
 Литвинова, Лагшмира Фёдоровна — советский и российский тренер по лёгкой атлетике.
 Литвинова, Лидия Михайловна (род. 1950) — депутат Верховного Совета СССР X и XI созывов.
 Литвинова, Людмила Анатольевна (род. 1985) — российская спортсменка.
 Литвинова, Марина Дмитриевна (1929—2020) — русский переводчик и литературовед.
 Литвинова, Наталия Николаевна (1941—2012) — актриса, режиссёр, мастер художественного слова.
 Литвинова, Ольга Ивановна (род. 1967) — узбекский политический деятель, депутат законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан.
 Литвинова, Пелагея Яковлевна (1833—1904) — русско-украинский этнограф XIX века, исследовательница народного орнамента.
 Литвинова, Рената Муратовна (род. 1967) — российская актриса, режиссёр, сценарист и телеведущая.
 Литвинова, Светлана Владимировна (род. 1967) — российская футболистка.

Топоним 
 Литвинова — деревня в Качугском районе Иркутской области России.